Kisanna, Hanykovicja (1904-ig Hankovica), település Ukrajnában, Kárpátalján a Szolyvai járásban
 Kisanna, keresztnév